Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B202 :
  Bretelle B202, route belge des provinces de Brabant et Bruxelles ;
  Bundesstraße 202, route fédérale allemande reliant Sankt Peter-Ording à Oldenbourg en Holstein.